Pineville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pineville (Arkansas)
Pineville (Kentucky)
Pineville (Louisiana)
Pineville (Missouri)
Pineville (North Carolina)
Pineville (West Virginia)